Англоса́ксы — это пренебрежительное название англичан, жителей Великобритании, англоамериканцев, англоавстралийцев, англоканадцев и других людей, разговаривающих на английском языке. Употребляется в основном в российской пропаганде.

Употребление 
Этнофолизм стал часто употреблятся на российском телевидении после начала вторжения России на Украину, подписания ленд-лиза и начала поставок оружия на Украину. Англосаксы представляются как главный враг России, который держит Украину в своих руках («киевскую хунту»), а Россия спасает украинцев от власти англосаксов. Англасаксы представляются как имперские нацисты, которые дают команды украинским экстремистам («бандеровцам») и настраивают Украину против России. Термин «англосаксы» употребляется для Великобритании и США, но иногда и всех англоязычных и даже всего западного мира и его союзников.

«Англосаксами» британцев называли глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и другие российские высокопоставленные лица.

См. также 
 Белые англосаксонские протестанты
 Англосфера
 Пропаганда в России

Примечания 

Уничижительные обозначения людей
Интернет-мемы, связанные со вторжением России на Украину
Пропаганда в России